Wohlsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wohlsbach, Ortsteil der Marktgemeinde Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oberwohlsbach, Stadtteil von Rödental im Landkreis Coburg, Bayern
 Unterwohlsbach, Stadtteil von Rödental im Landkreis Coburg, Bayern

Gewässer:
 Wohlsbach (Röthen), rechter Zufluss der dort Röden genannten Röthen bei Oeslau, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Wohlbach